Lucapinella eleanorae är en snäckart som beskrevs av J. H. McLean 1967. Lucapinella eleanorae ingår i släktet Lucapinella och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
eleanorae